Die Adjektive mazedonisch und makedonisch beziehen sich auf:

geographische Gebiete:
 Nordmazedonien, einen Staat
 Makedonien (griechische Region)
 Makedonien, eine historische Region
 Makedonien (byzantinisches Thema), eine mittelalterliche Region

Sprachen:
 mazedonische Sprache eine slawische Sprache in der Republik Nordmazedonien
 ägäis-mazedonische Sprache, eine slawische Schriftsprache in Griechenland
 Makedonisch (griechischer Dialekt), einen nordgriechischen Dialekt
 Makedonisch (bulgarischer Dialekt), einen westbulgarischen Dialekt
 makedonische Sprache, eine antike Sprache

Weiteres:
 makedonische Dynastie, eine byzantinische kaiserliche Familie
 Makedonische Renaissance, eine Phase in der byzantinischen Kunst
 Makedonischer Turm (türk. Makedon Kulesi), ein Bauwerk in Edirne, Türkei

Siehe auch:

 Mazedonier (Begriffsklärung)
 Mazedonien
 Streit um den Namen Mazedonien, ein Konflikt zwischen den Staaten Griechenland und Mazedonien um die Nutzung dieses Namens